Нова Ковалівка — село, Кіровоградська область, Добровеличківський район
 Нова Ковалівка — селище, Одеська область, Біляївський район